Coron o Corone, antiga ciutat a l'actual unitat perifèrica de Messènia (Grècia)
 Coron (Maine i Loira), municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França)
 Tercera batalla de Coron (18 de setembre de 1793), combat durant la Revolta de La Vendée
 Primera batalla de Coron (16 de març de 1793), combat entre les forces franceses reialistes i republicanes a prop de Coron durant la Revolta de La Vendée
 Segona Batalla de Coron (11 d'abril de 1793), combat durant la Revolta de La Vendée